Espacio se refiere a una colección  de objetos entre los que pueden definirse relaciones de adyacencia y cercanía. En contextos  específicos, puede tomar un sentido mucho más abstracto.

Generalmente se refiere al espacio físico, el espacio geográfico o el espacio exterior.

Arquitectura 

 Espacio arquitectónico, el objetivo principal de la arquitectura, configurado auxiliándose de elementos arquitectónicos.

Artes escénicas 

 Espacio escénico, la aplicación más o menos tradicional o innovadora del concepto de escenario.

Artes plásticas 

 Espacio artístico  Galería de arte, para el aspecto comercial y para dar a entender una mayor innovación o que su utilización sea como espacio alternativo, para la expresión artística alternativa; también sinónimo de instalación artística, encuentro o feria de arte donde se muestran distintas  obras ,esculturas etc

Astronomía y exploración espacial 

 Espacio exterior, la región del universo que se encuentra más allá de la atmósfera terrestre. 
 Espacio interestelar es la región que media entre las estrellas y no debe confundirse con el espacio intergaláctico, mucho más vacío. 
 Espacio intergaláctico es el espacio físico entre galaxias. Generalmente sin polvo y escombros, el espacio intergaláctico está muy cerca del vacío total.
 Espacio interplanetario, espacio exterior dentro del Sistema Solar.
 Exploración espacial, los esfuerzos del hombre por estudiar el espacio exterior y viajar por él.
Agencia espacial, organizaciones dedicadas a la investigación y exploración espacial.
 Colonización del espacio, también llamada humanización del espacio, es el asentamiento humano hipotético, permanente y autónomo (autosuficiente) en el espacio exterior.
 Industria espacial, empresas del sector espacial
Industria aeroespacial, diseña, fabrica y gestiona naves espaciales, cohetes y vehículos aéreos.
Monumento a los Conquistadores del Espacio, en Moscú.

Biología 

 Espacio intervelloso, en embriología, el espacio intervelloso o cámara hemática es una gran laguna sanguínea—de sangre materna—presente en la placenta, rodeando las vellosidades.
 Espacio intersticial, o líquido intersticial o líquido tisular es el líquido contenido en el intersticio o espacio entre las células.
 Espacio intercostal compuesto por los tres músculos intercostales y el respectivo paquete vasculo-nervioso.
 En ecología se suele denominar territorio o hábitat, aunque se emplea el término espacio, por ejemplo en competencia por el espacio o espacio de nidificación (véase también nicho ecológico).

Comunicaciones 

 El Espacio (Colombia) es un periódico colombiano de Bogotá creado en 1965 por Ciro Gómez Mejía.
 Espacios es una estación de radio localizada en Monclova, Coahuila, México.
 Revista Espacio o Espacio, la revista del universo, publicación de astronáutica.
 Espacio radioeléctrico,  el subconjunto de radiaciones electromagnéticas cuya frecuencia se ha fijado convencionalmente entre 9KHz y 300GHz y cuyo uso se destina, principalmente, para servicios como la televisión, la telefonía, el acceso a Internet móvil y la radio por el espacio terrestre libre, tanto en emisiones digitales como analógicas.

Demografía y urbanismo 

 Espacio público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular.
 Espacio urbano, el que se encuentra dentro de áreas metropolitanas.
 Espacio rural, el que se encuentra fuera de ellas.

Derecho y otras Ciencias Sociales 

 Espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido.
 Espacio aéreo, una porción de la atmósfera terrestre (tanto sobre tierra, como sobre agua) controlada por un país en particular.
 Espacio marítimo, de cada estado, (véase también: Zona contigua, Zona económica exclusiva, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, Mar patrimonial y Mar territorial)
 Tratado del espacio exterior, conocido formalmente como el tratado en los principios de la gobernanza de las actividades de las naciones en la exploración del espacio exterior.  
 Espacio de batalla es una estrategia unificada para integrar y combinar las fuerzas armadas para el teatro de operaciones militar, incluyendo el aire, el mar y la tierra.
 Espacio vital o Lebensraum, era una teoría de las relaciones internacionales que justificaba el expansionismo de la Alemania Nazi.
 Espacio natural, habitualmente objeto de protección medioambiental.

Filosofía 

 La filosofía del espacio y el tiempo es la rama de la filosofía que trata de los aspectos referidos a la ontología, la epistemología y la naturaleza del espacio y del tiempo.

Física 

Espacio físico: el lugar donde existen los objetos y los fenómenos físicos y donde estos tienen una posición y dirección.
 Espacio fásico, en mecánica clásica, el espacio fásico o espacio de fases es el espacio formado por las posiciones generalizadas y sus momentos conjugados correspondientes.
 Espacio de configuración en mecánica clásica y mecánica lagrangiana, el espacio de configuración es el espacio de todas las posibles posiciones instantáneas de un sistema mecánico.
 Espacio de Fock, en mecánica cuántica es un sistema algebraico (un espacio de Hilbert) que se usa para describir un estado cuántico.
 Espacio-tiempo, donde se desarrollan los fenómenos según la teoría de la relatividad.
 Espacio-tiempo de Minkowski, variedad lorentziana de cuatro dimensiones usada en la teoría general de la relatividad.
 Espacio vacío, donde hay ausencia de materia.

Geografía 

 Espacio geográfico, en el que se desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente (véanse también los conceptos de paisaje y territorio).
 Espacio urbano, centro urbano o área urbana.
 En urbanismo a veces se emplea espacio de forma equivalente a suelo urbanizable.
 Espacio periurbano.
 Espacio rural.
 Sintaxis del espacio es un enfoque geográfico que abarca un conjunto de teorías y técnicas para el análisis de configuraciones espaciales.
 Modos de organización del espacio terrestre, según Pierre George la organización del espacio es un acontecimiento para responder a las necesidades de la comunidad local. 
 Espacio regional, uno de los problemas clásicos de la geografía.

Informática 

 Espacios de color:
 RGB, 
 sRGB, 
 CMYK, 
 HSV.
 Función de espacio constructivo se da si existe una Máquina de Turing en que toda entrada de longitud n utiliza a lo sumo S(n) casillas. 
 Espacio duro. En el procesamiento de texto por computadora, y en la tipografía digital, un espacio duro es una variante del carácter «espacio».  
 Espacio afín de dirección  un conjunto  dotado de una aplicación.
 Espacio de usuario un espacio de aplicación, típicamente en Unix o en sistemas operativos tipo Unix.
 Espacio de intercambio una zona del disco (un fichero o partición).
 Espacio (puntuación), carácter en blanco dentro de un texto. Véase Codificación de caracteres.
 Espacio logarítmico, un conjunto de problemas de decisión, en complejidad computacional.
 Situación de compromiso espacio-tiempo o tiempo-memoria es una situación en la que la memoria puede reducirse a costa de la ejecución más lenta.

Matemáticas 

 Espacio euclídeo es el espacio matemático n-dimensional usual, una generalización de los espacios de 2 (plano euclídeo) y 3 dimensiones.
 Espacio vectorial (o espacio lineal) es el objeto básico de estudio en la rama de la matemática llamada álgebra lineal.
Espacio vectorial normado; un espacio vectorial se dice que es normado si en él se puede definir una norma vectorial. 
Espacio de Banach es por definición un espacio vectorial normado completo.
Modelo de espacio vectorial, un modelo algebraico utilizado para filtrado, recuperación, indexado y cálculo de relevancia de información.
La dimensión de un espacio vectorial es la respuesta a la pregunta: ¿Cuántos parámetros se necesitan para localizar con toda precisión un punto en este.
Espacio dual; la existencia de un espacio vectorial 'dual' refleja de una manera abstracta la relación entre los vectores fila (1×n) y los vectores.
Espacio afín sobre un espacio vectorial consiste en coresponder pares de puntos ordenados a cada vector de dicho espacio vectorial.
 Espacio topológico (E,T) es un conjunto E de puntos, provisto de una topología T.
Espacio compacto, un subconjunto K de un espacio topológico X se dice compacto si todo recubrimiento abierto suyo tiene un subrecubrimiento finito.
Espacio paracompacto es un espacio topológico en que todo recubrimiento por abiertos admite un refinamiento
Espacio de Baire es un tipo de espacio topológico.
Espacio de Hausdorff
Espacio de Kolmogórov 
Espacio difeológico
Espacio métrico un tipo particular de espacio topológico donde una distancia entre puntos está definida.
Espacio localmente anillado
Espacio sobrio
Espacio tangente: conjunto asociado a cada punto de una variedad diferenciable formado por todos los vectores tangentes a dicho punto.
 Espacio vectorial topológico, espacio con nuevas propiedades.
 Espacio de Hilbert, un espacio de producto interior que es completo con respecto a la norma vectorial definida por el producto interior.
Espacio prehilbertiano un tipo de espacio métrico con la métrica inducida por la norma que puede definirse a partir del producto escalar. 
Espacio separable un espacio de Hilbert es separable si incluye un subconjunto denso numerable. 
Espacio de Hilbert equipado (EHE) es una generalización de los espacios de Hilbert.  
 Espacio muestral o conjunto universal. En teoría de probabilidades y estadística es el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. Se suele representar por S, Ω o U (por "universo"). 
 Espacio uniforme. El conjunto X junto con una estructura uniforme Φ; se llama un espacio uniforme.
 Particionado del espacio es el proceso de dividir un espacio (normalmente un Espacio euclídeo) en dos o más conjuntos disjuntos.
 Espacio funcional es un conjunto de funciones de un conjunto X a un conjunto Y, de una clase dada. 
 Espacio completo. En análisis funcional un espacio métrico X se dice que es completo si toda sucesión de Cauchy converge 
 Espacio recubridor o espacio cubriente se utiliza en ciencias tales como la geometría diferencial, los grupos de Lie, superficies de Riemann, homotopía, etc.
 Espacio normal X es un espacio normal si, dado cualquier par de conjuntos cerrados disjuntos E y F, existen sendos entornos U de E y otro V de F, también disjuntos.

Unión Europea 

 Espacio Schengen es el territorio formado por los países firmantes del Acuerdo de Schengen, que tiene como objetivo finalizar con los controles fronterizos dentro de la Unión Europea. Hay otras políticas europeas que, al no aplicarse a la totalidad de los países Unión, dan lugar a la conformación de distintos espacios: monetarios (Eurozona o Espacio de utilización del euro), educativos (Espacio Europeo de Educación Superior), etc.
Espacio No Schengen: aquellos territorios que no han firmado el Acuerdo de Schengen y por ello se le aplica control de fronteras a las personas y mercancías que acceden desde fuera de ellos..

Nombres de instituciones que incluyen el término espacio 

 Espacio Cultural Iberoamericano, marco de encuentro cultural de Iberoamérica.
 Nuevo Espacio es un partido político uruguayo formado el 6 de agosto de 1994, actualmente perteneciente a la coalición del Frente Amplio. 
 Espacio Alternativo es una organización política de tradición trotskista, que funciona en el ámbito de España.

Otros usos 

 Espacio interior, en psicología.
 Espacio entre letras o interletraje, en tipografía.
 Espacio de nombres en Wikipedia.
 Hiperespacio, una dimensión superior del espacio, en ciencia ficción.
 Espacio hipermedia, o simplemente Hipermedia, conjunto de métodos interactivos.